|-
| 134001 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134002 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134003 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134004 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134005 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134006 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134007 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134008 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134009 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 134010 ||  || 7 noiembrie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 134011 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134012 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134013 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134014 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134015 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134016 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134017 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134018 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 134019 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134020 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134021 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134022 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134023 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134024 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 134025 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134026 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134027 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134028 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134029 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134030 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 134031 - || 2004 WY || 17 noiembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 134032 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134033 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134034 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134035 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134036 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134037 - ||  || 2 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134038 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 134039 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134040 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134041 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134042 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134043 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134044 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134045 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134046 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134047 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134048 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134049 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134050 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134051 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134052 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134053 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134054 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134055 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134056 - ||  || 11 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 134057 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134058 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134059 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134060 - ||  || 11 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 134061 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134062 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134063 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134064 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134065 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134066 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134067 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134068 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134069 Miyo ||  || 13 decembrie 2004 || Yamagata || Yamagata
|-
| 134070 - ||  || 2 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134071 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 134072 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134073 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134074 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134075 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134076 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134077 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134078 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134079 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134080 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134081 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134082 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134083 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134084 - ||  || 13 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134085 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134086 - ||  || 9 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134087 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134088 - ||  || 9 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134089 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134090 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134091 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134092 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134093 - ||  || 14 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134094 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134095 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134096 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134097 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134098 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 134099 - ||  || 11 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 134100 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-